Westman ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Westman (1866–1936), schwedischer Architekt
 Edvard Westman (1865–1917), schwedischer Landschafts- und Marinemaler sowie Grafiker
 Frida Westman (* 2001), schwedische Skispringerin
 Magnus Westman (* 1966), schwedischer Skispringer
 Robert S. Westman (* 1941), Professor of History and Science Studies, University of California, San Diego, at La Jolla
 Roger Westman (1939–2020), englischer Architekt und Designer
 Rolf Westman (1927–2017), finnischer Altphilologe und Philosophiehistoriker
 Tony Westman, Kameramann, Fotograf und Filmregisseur

Siehe auch:
 Westmann